Специальная бригада () — бригада специального назначения, подчиненная непосредственно Генеральному штабу Сербии. Была сформирована в ходе реорганизации сербской армии 29 сентября 2006 года. В состав бригады включили переформированные 63-ю парашютно-десантную бригаду, 72-ю специальную бригаду, части 82-го морского центра и противотеррористический отряд «Кобры». Штаб бригады расположен в Панчеве, а гарнизоны — в Панчеве и Нише. Бригада состоит из штаба, штабного батальона, 63-го десантного батальона, 72-го разведывательного батальона, противотеррористического батальона и тыловой роты.

К задачам бригады относятся: глубинная разведка в целях антипартизанских и противотеррористических действий, участие в разведывательных и контрразведывательных операциях, освобождение заложников, разоружение незаконных вооружённых формирований, блокада районов и объектов, борьба с повстанцами, охрана первых лиц государства, целеуказание для авиации, эвакуация пилотов и разведывательно-диверсионных групп из тыла противника, воздушный десант и снабжение.

Бойцы бригады проходят широкий спектр боевой подготовки. Их обучают прыжкам с парашютом, разведывательным, противотеррористическим и водолазным действиям, готовят к участию в международных миротворческих миссиях. Кандидаты на службу проходят специальный отбор длительностью в тринадцать недель. За это время они изучают тактику, огневую подготовку, топографию, строевую подготовку, прыжки с парашютом и обучение в специальных условиях. Женщины проходят ту же подготовку, что и мужчины.

Примечания

Ссылки 
 

Воинские части и формирования Генерального штаба ВС Сербии
Формирования специального назначения Сербии
Бригады Сербии
Воинские части и формирования, созданные в 2006 году
Воинские части и формирования, расформированные в 2019 году